Бобкін Леонід Васильович (1894—1942) — радянський військовик, генерал-майор.
 Бобкін Олександр Васильович (* 1982) — український хокеїст, нападник. Майстер спорту міжнародного класу.
 Бобкін Олексій Олегович (1991—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.